Fire and Ice oder Fire & Ice oder Fire + Ice (englisch für „Feuer und Eis“) steht für:

 Fire + Ice, englische Neofolk-Band (ab 1991)
 Fire & Ice (Trance-Formation), belgische Trance-Formation (ab 1997)
 Fire + Ice, Modemarke von Willy Bogner, siehe Bogner (Unternehmen)
 Fire and Ice, Pkw-Sondermodell, siehe VW Golf II #Fire and Ice-Edition

Werktitel:
 Fire and Ice, US-Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi (1983), siehe Feuer und Eis (Zeichentrickfilm)
 Fire and Ice, deutscher Sportfilm von Willy Bogner (1986), siehe Feuer und Eis
 Fire and Ice, Album des Gitarristen Yngwie Malmsteen (1992)
 Fire and Ice (Computerspiel), britisches Jump-’n’-Run-Spiel (1992)
 Fire & Ice: The Dragon Chronicles, US-amerikanisch-rumänischer Fantasy-Film von Pitof (2008)

Siehe auch:
 A Song of Ice and Fire (Das Lied von Eis und Feuer)
 Ice on Fire (Album von Elton John 1985)
 Ice on Fire (Film)